Esistono più comuni francesi con questo nome

Burcy – Calvados
Burcy – Senna e Marna